|-
| 150001 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150002 - ||  || 26 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 150003 - ||  || 31 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150004 - ||  || 23 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150005 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150006 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150007 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 150008 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150009 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150010 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150011 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 150012 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150013 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 150014 - ||  || 31 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150015 - ||  || 27 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 150016 - ||  || 29 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 150017 - ||  || 27 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150018 - ||  || 30 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 150019 - ||  || 30 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 150020 - ||  || 28 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 150021 - ||  || 30 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 150022 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 150023 - ||  || 25 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 150024 - ||  || 25 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 150025 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150026 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 150027 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 150028 - ||  || 10 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 150029 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 150030 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 150031 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150032 - ||  || 7 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 150033 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150034 - ||  || 11 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150035 Williamson || 2005 WO || 20 noiembrie 2005 || Wrightwood || 
|-
| 150036 - ||  || 20 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150037 - ||  || 19 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 150038 - ||  || 24 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 150039 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 150040 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150041 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150042 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150043 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 150044 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 150045 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 150046 - ||  || 1 decembrie 2005 || Kitt Peak || 
|-
| 150047 - ||  || 23 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150048 - ||  || 23 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 150049 - ||  || 19 iulie 2006 ||  || 
|-
| 150050 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 150051 - ||  || 21 august 2006 ||  || 
|-
| 150052 - ||  || 21 august 2006 || Hibiscus || S. F. Hönig
|-
| 150053 - ||  || 18 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150054 - ||  || 23 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 150055 - ||  || 24 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 150056 - ||  || 30 august 2006 ||  || 
|-
| 150057 - ||  || 28 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 150058 - ||  || 18 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150059 - ||  || 30 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150060 - ||  || 12 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 150061 - ||  || 13 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 150062 - ||  || 14 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 150063 - ||  || 12 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 150064 - ||  || 14 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 150065 - ||  || 14 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 150066 - ||  || 16 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 150067 - ||  || 16 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150068 - ||  || 16 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150069 - ||  || 18 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 150070 - ||  || 20 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150071 - ||  || 21 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150072 - ||  || 20 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 150073 - ||  || 25 septembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 150074 - ||  || 26 septembrie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 150075 - ||  || 25 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150076 - ||  || 25 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150077 - ||  || 30 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 150078 - ||  || 12 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150079 - ||  || 11 octombrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 150080 - ||  || 16 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 150081 - ||  || 19 octombrie 2006 ||  || 
|-
| 150082 - ||  || 27 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150083 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 150084 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 150085 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 150086 - ||  || 17 noiembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 150087 - ||  || 23 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150088 - ||  || 10 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150089 - ||  || 13 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150090 - ||  || 15 decembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 150091 - ||  || 21 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150092 - || 4156 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150093 - || 4197 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150094 - || 6845 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150095 - || 1235 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150096 - || 3023 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150097 - || 4319 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150098 - || 5086 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150099 - || 1137 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150100 - || 1229 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-